Volker Schultz ist der Name folgender Personen:

* Volker Schultz (Ökonom) (* 1962), deutscher Wirtschaftsingenieur, Dozent und Fachbuchautor
 Volker Schultz (Jurist) (* 1972), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch
 Volker Schulz